Als Europameisterschaft 2010 oder EM 2010 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2010 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 2010
 Badminton-Europameisterschaft 2010
 Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2010
 Baseball-Europameisterschaft 2010
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2010
 Biathlon-Europameisterschaften 2010
 Bob-Europameisterschaft 2010
 Crosslauf-Europameisterschaften 2010
 Curling-Europameisterschaft 2010
 European Darts Championship 2010
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2010
 Faustball-Europameisterschaft 2010
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 2010
 Fechteuropameisterschaften 2010
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2010
 U-17-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2010
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2010
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2010
 Futsal-Europameisterschaft 2010
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2010
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 2010
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 2010
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2010
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2010
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2010
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2010
 Judo-Europameisterschaften 2010
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2010
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2010
 Leichtathletik-Europameisterschaften 2010
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 2010
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 2010
 Poolbillard-Europameisterschaft 2010
 Rennrodel-Europameisterschaften 2010
 Ringer-Europameisterschaften 2010
 Rollhockey-Europameisterschaft der Herren 2010
 Ruder-Europameisterschaften 2010
 Schach-Europameisterschaft 2010
 Schwimm-Europameisterschaften 2010
 Shorttrack-Europameisterschaften 2010
 Skeleton-Europameisterschaft 2010
 Snooker-Europameisterschaft 2010
 Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2010
 Tanzsporteuropameisterschaft 2010 (Latein)
 Tanzsporteuropameisterschaft 2010 (Standard)
 Tanzsporteuropameisterschaft 2010 (über zehn Tänze)
 Tischtennis-Europameisterschaft 2010
 UEC-Bahn-Europameisterschaften 2010
 Unterwasserhockey-Europameisterschaft 2010
 Wasserball-Europameisterschaft 2010

!Europameisterschaft 2010
2010